Racines (Aube) - comuna francesa.
 Ratschings - comuna italiana cujo nome em italiano é Racines.

Desambiguações de topônimos